Messier est un terme relatif au monde rural d'autrefois. Dérivé du latin messis, signifiant moisson, il désignait un gardien des cultures, vignes, blés, etc., en particulier contre le vagabondage du bétail et le vol. Veillant au respect du droit seigneurial, il était pourvu d'un « bâton de messier », tout symbolique comme l'était le faisceau antique.

Patronyme 

 Charles Messier (1730-1817), astronome, auteur du catalogue de Messier ;
 Éric Messier (1973-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 George Messier (1896-1933), ingénieur français, créateur pour l'aviation ;
 Jean-Marie Messier, dit J2M, (1956-), homme d'affaires français ;
 Joby Messier (1970-), joueur canadien de hockey sur glace
 Mark Messier (1961-), joueur canadien de hockey sur glace dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ;
 Mitch Messier (1965-), joueur canadien de hockey sur glace
 Noelle Messier, actrice américaine ;
 Paul Messier (1878-1922), homme politique français ;
 Paul Messier (1958-), joueur canadien de hockey sur glace.

Divers 

 Catalogue de Messier, un catalogue astronomique d'objets d'aspect diffus ;
 Messier 13, aussi appelé Amas d'Hercule, un amas d'étoiles ;
 le Messier (en latin Custos Messium), une ancienne constellation, aujourd'hui obsolète ;
 Messier-Bugatti-Dowty, une entreprise aéronautique (renommée en 2018 Safran Landing Systems) ;
 (7359) Messier, un astéroïde ;
 le cratère  sur la Lune.